146 rok naszej ery
 146 rok przed naszą erą
 146 – liczba naturalna
 gromada otwarta NGC 146
 planetoida (146) Lucina
 droga wojewódzka nr 146
 linia kolejowa nr 146
 Sonet 146 Williama Shakespeare'a
 Psalm 146
 Alfa Romeo 145/146
 146 Pułk Piechoty
 146 Pułk Piechoty (1 Mazurski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 146 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP